Олександр Мацієвський (хокеїст)
 Мацієвський Олександр Ігорович — герой України.